Tour du Finistère 2021 var den 35. udgave af det franske cykelløb Tour du Finistère. Det godt 196 km lange linjeløb blev kørt den 22. maj 2021 med start i Saint-Évarzec og mål i Quimper i departementet Finistère. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021. Den oprindelige 35. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Franske Benoît Cosnefroy fra  vandt løbet.

Resultat

Hold og ryttere

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021